Мороццо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2034 человека (2008 г.), плотность населения составляет 97 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 12040. Телефонный код — 0171.

Покровителем коммуны почитается святой Магн. День праздника — 8 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики